Прыжок с шестом
Прыжки с шестом (женщины)